Фёдор Будберг:
 Будберг, Фёдор Андреевич (1851—1916) — русский дипломат.
 Будберг, Фёдор Васильевич (1779—1840) — участник Русско-турецкой войны и Отечественной войны 1812 года.